Чемпионат Украины по международным шашкам среди мужчин 2013 — прошёл с 13 по 21 ноября в Запорожье по круговой системе. В турнире участвовали 12 спортсменов, в том числе, 1 международный гроссмейстер (GMI), 2 международных мастера (MI) и 6 мастеров ФМЖД (MF).

Результаты

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Спортивные соревнования в Запорожье

2013 год в шашках